Адам Джаред Броди (; род. 15 декабря 1979) — американский актёр. Наибольшую известность ему принесла роль Сета Коэна в телесериале «Одинокие сердца» (2003—2007).

Броди также известен по ролям в фильмах «Мистер и миссис Смит» (2005), «Здесь курят» (2006), «Тело Дженнифер» (2009), «Двойной КОПец» (2010), «Крик 4» (2011), «Лавлэйс» (2012), «Я иду искать» (2019) и «Шазам!» (2019).

Ранние годы 
Броди родился в Сан-Диего, Калифорния, в еврейской семье. Его мать, Валери Джилл Сайфман, — графический дизайнер, а отец, Марк Алан Броди, — адвокат. У него есть два младших брата — близнецы Шон и Мэтт. Броди обучался в средних школах Wangenheim и Scripps Ranch, где, по его словам, получал «плохие оценки». Он рос в пригороде Сан-Диего, где занимался сёрфингом. В возрасте девятнадцати лет Броди бросил колледж и переехал в Голливуд, чтобы стать актёром, впоследствии наняв педагога по актёрскому мастерству.

Карьера 

После года обучения актёрскому мастерству и многочисленных прослушиваний Броди получил роль Барри Уильямса в телевизионном фильме «Growing Up Brady». Позже он снялся в канадском комедийном сериале «The Sausage Factory». В 2001 году Адам сыграл второстепенную роль в фильме «Американский пирог 2». В 2002 году Броди снялся в первой заметной роли Дейва Ригальски в комедийно-драматическом сериале «Девочки Гилмор», одноклассника и бойфренда главной героини, Лейн.

В 2003 году Адам сыграл в фильме «Скейтбордисты», а также снялся в музыкальном клипе на песню «Too Bad About Your Girl» группы The Donnas. В том же году Броди сыграл роль Сета Коэна в сериале «Одинокие сердца». Некоторые из комедийных диалогов Броди импровизировал. Эта роль сделала его кумиром подростков, газета Los Angeles Times назвала его персонажа «самым сексуальным ботаником на тв». Броди стал первым героем журнала Elle Girl.

Самые известные работы с его участием это «Мистер и миссис Смит» (играл Данса, за которым охотились Смиты), а также телесериал «Одинокие сердца», где сыграл Сета Коена. В 2007 Броди сыграл главную роль в романтической комедии «В стране женщин» — Картера Вебба, в компании Мег Райан и Кристен Стюарт.

После закрытия телесериала «Одинокие сердца» в 2007 году, он сыграл сразу в двух фильмах, «Хохотушка» и «Десять заповедей». В 2009 году он снялся в фильме «Смерть в любви», совместно с Джошем Лукасом, а также в фильме ужасов «Тело Дженнифер». В 2011 году вышел фильм «Крик 4» с его участием.

В январе 2012 году было объявлено, что Адам присоединился к биографическому фильму «Лавлэйс», рассказывающий о знаменитой порноактрисе Линде Лавлейс.

В 2014 году снялся в фильме «Партнёры по жизни». В 2015 году появился в фильме «Любовь без обязательств», а также же начал сниматься в ситкоме «Билли и Билли», закрытом после одного сезона.

В 2019 году вышли две картины с участием Броди, комедия «Шазам!» и фильм ужасов «Я иду искать», оба фильма получили позитивные отзывы критиков.

Личная жизнь 
C 2003 по 2006 год встречался с актрисой Рэйчел Билсон, коллегой по сериалу «Одинокие сердца».

После знакомства на съёмках фильма «Любовный переплёт» в 2010 году Броди начал встречаться с актрисой Лейтон Мистер. Они обручились в ноябре 2013 года и тайно поженились в феврале 2014 года. У них есть двое детей — дочь Арло Дэй Броди (род. 4 августа 2015) и сын (род. июнь 2020).

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США